Белокрутец — деревня в Бабушкинском районе Вологодской области.

Входит в состав сельского поселения Подболотное (до 2015 года входила в Логдузское сельское поселение), с точки зрения административно-территориального деления — в Логдузский сельсовет.

Расстояние по автодороге до районного центра села имени Бабушкина — 116 км, до деревни Логдуз — 10 км. Ближайшие населённые пункты — Белогорье, Козлец, Крутец.

Население по данным переписи 2002 года — 26 человек (9 мужчин, 17 женщин). Всё население — русские.

В деревне расположен памятник архитектуры усадьба Чабыкина (амбар, ледник).

Примечания

Ссылки 
  в реестре населённых пунктов Вологодской области

Населённые пункты Бабушкинского района (Вологодская область)